Esmeralda kan syfta på:

 Esmeralda (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Esmeralda (indianstam) – en indianstam och ett indianspråk i Ecuador
 Esmeralda (växter) – ett släkte av växter 
 Esmeralda Bank – en vulkan vid Nordmarianerna
 Esmeralda – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Verk
 Esmeralda (balett) – balett av Jules Perrot och Marius Petipa
 Esmeralda (låt av Cornelis Vreeswijk) – en låt av Cornelis Vreeswijk, bland annat i albumet Ballader och grimascher
 Esmeralda (bok) – en bok från 2004 av den norska författaren Unni Lindell
 Affären Esmeralda – en spionroman av Manning Coles
 Esmeralda (TV-serie, 1997) – en mexikansk såpopera från 1997

Geografi

Brasilien 

 Esmeralda (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Santa Maria Esmeralda – tidigare namn på Martim Vaz-öarna

Ecuador 

 Chimborazo (vulkan), 
 Esmeraldas, Ecuador – en stad i  provinsen Esmeraldas,

Kuba 

 Municipio de Esmeralda – kommun
 Esmeralda, Kuba, Provincia de Camagüey,

USA
 Esmeralda County i Nevada

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar